Truchas hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 Truchas (León), municipio de la provincia de León, en España.
 Arroyo de las Truchas (Zamora), localidad del municipio de Robleda-Cervantes de la provincia de Zamora, en España.  
 Peralejos de las Truchas, municipio de la provincia de Guadalajara, en España.
 Truchas (Nuevo México), pueblo del estado de Nuevo México, de Estados Unidos de América.

Cauces fluviales 
 Río Truchas, provincia de León, España.
 Arroyo de las Truchas, afluente del río Borosa, en la Sierra de Cazorla, provincia de Jaén (España)

Además 
 F. Mérides Truchas, tira del dibujante argentino Daniel Paz de temas históricos y de ficción, publicada en el suplemento No de Argentina desde 1992. 
 Las truchas (película), película española de 1978, dirigida por José Luis García Sánchez.
 Mis amigas las truchas, novela del escritor español Miguel Delibes, publicada en 1987.
Truchas de arena, concepto perteneciente a la saga Dune de Frank Herbert.
Ibón de Truchas, es un ibón situado en la estación invernal de Astún (provincia de Huesca, España).

Véase también
Trucha (desambiguación)